Nephila ornata est un synonyme attribué à trois espèces d'araignées :
 Nephila ornata Adams, 1847 est un synonyme de Nephila pilipes  (Fabricius, 1793)
 Nephila ornata Blackwall, 1864 nec Adams, 1847 est un synonyme de Nephila antipodiana (Walckenaer, 1841) ;
 Nephila ornata Rainbow, 1896 nec Adams, 1847 est un synonyme de Nephila plumipes  (Latreille, 1804)

Synonyme d'espèce d'araignées (nom scientifique)
Araneidae